Эско-Матти Хакулинен (, род. 18 июня 1968) — финский шахматист, мастер ФИДЕ.

Чемпион Финляндии 1992 г. Серебряный призер чемпионата Финляндии 1994 г. (поделил 1—2 места с Й. Норри, но уступил ему по дополнительным показателям).

В составе сборной Финляндии участник двух шахматных олимпиад (1992 и 1994 гг.) и двух командных первенств мира среди студентов (1991 и 1993 гг.).

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Э.-М. Хакулинена в базе Chessgames
 Личная карточка Э.-М. Хакулинена на сайте 365Chess

Шахматисты Финляндии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Мастера ФИДЕ по шахматам